Laus steht für:
 Laus GR, Ort in der Gemeinde Sumvitg, Kanton Graubünden
 Unterlaus – Oberlaus, Gemeindeteile von Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lag da Laus, See in der Gemeinde Sumvitg, Kanton Graubünden

Personen:
 Camille Laus (* 1993), belgische Sprinterin
 Heinrich Laus (1872–1941), tschechischer Naturwissenschaftler und Pädagoge deutscher Nationalität
 Paul Laus (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Pia Laus-Schneider (* 1968), deutsch-italienische Dressurreiterin

 Laus (Plural Läuse), von mittelhochdeutsch lūs („Laus“, Kopflaus, Kleiderlaus), steht für folgende Tiere:
 Tierläuse (Phthiraptera), Insekten-Ordnung der Neuflügler, insbesondere
 Echte Tierläuse (Anoplura), insbesondere Menschenläuse (Pediculidae) wie Kopflaus und Kleiderlaus
 Bodenläuse (Zoraptera), Insekten-Ordnung der Neuflügler
 Staubläuse (Psocoptera), Insekten-Ordnung der Neuflügler
 Pflanzenläuse (Sternorrhyncha), Insekten-Unterordnung der Schnabelkerfe
 Bienenläuse (Braulidae), Insekten-Familie der Fliegen
 Einige Krebstiere:
 Fischläuse oder Karpfenläuse (Branchiura), Unterklasse der Krebstiere
 Seeläuse (Caligidae), Familie der Ruderfußkrebse
 Walläuse (Cyamidae), Flohkrebs-Familie der Krebstiere
 Algenläuse (Cocconeis), Gattung der Kieselalgen

Siehe auch:
 Bleilaus (Berufsscherz im Druckwesen)
 Steinlaus (erfunden von Loriot)
 Lausen (Begriffsklärung)